Gleumes ist

 ein historisches Brauhaus in Krefeld, siehe Brauerei Gleumes
 ein kartografischer Verlag und Buchhandlung in Köln

Gleumes ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Gleumes (1897–1951), katholischer Priester und Weihbischof in Münster
 Hermann Gleumes, Pseudonym des Parteienforschers Patrick Moreau